

Acronimi 
 Intermediate eXperimental Vehicle  – veicolo spaziale dell'Agenzia Spaziale Europea

Codici 
 IXV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Along (India)